Pionerski (Novossibirsk), localitat de la província de Novossibirsk, a Rússia
 Pionerski (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia